Пісенний конкурс Євробачення 1989 став 34-м конкурсом пісні Євробачення. Він пройшов 6 травня 1989 року в місті Лозанна, Швейцарія. Всі країни з минулого року взяли участь у конкурсі, плюс повернувся Кіпр, таким чином число учасників збільшилося до 22. Для цього року були введені зміни в правила, що встановили нижній ліміт віку конкурсанта на 16-ти, через молодість Жилі, що представляв Ізраїль і Наталі Пак, що представляла Францію. Гран-Прі одержала Югославія, що представила пісню в стилі поп-біт «Rock me», виконана гуртом Riva.

Результати

Голосування

Посилання 
 http://www.esctoday.com
 http://www.eurovision.tv

Євробачення

Травень 1989
1989 у телебаченні
1989 у Європі
Лозанна